Сангиран — открытое местонахождение на острове Ява в Индонезии, известное своими археологическими раскопками.

Согласно отчёту UNESCO (1995) Сангиран признан одним из самых важных мест в мире для изучения ископаемого человека, наряду с такими объектами как Чжоукоудянь (Китай), Уилландра (Австралия), Олдувай (Танзания) и Стеркфонтейн (Южная Африка).

Площадь объекта составляет около 56 км² (7 x 8 км). Он расположен в Центральной Яве, примерно в 15 километрах к северу—северо-востоку от города Суракарта, в долине реки Соло.

История 
В 1883 году голландский палеоантрополог Эжен Дюбуа предпринял предварительные полевые работы в Сангиране. Однако, не найдя много окаменелостей Дюбуа перенёс своё внимание на Триниль в Восточной Яве, где сделал несколько значительных открытий. В 1934 году антрополог Густав Генрих Ральф фон Кенигсвальд приступил к изучению этой области. Во время раскопок были обнаружены останки одного из первых известных предков человека — питекантропа («яванского человека», теперь классифицирующегося как человек прямоходящий). Было обнаружено около 60 больших человеческих окаменелостей, среди них — загадочные мегантроп и Sangiran 2. 

В 1977 году правительство Индонезии определило территорию площадью 56 км² вокруг Сангирана в качестве охраняемой культурной зоны «Даэра Чагар Будайя». 

Останки гоминид были найдены в слоях возрастом 0,7—1,15 млн лет. Находки Sangiran 1, 4, 5, 6, 9, 14, 22, Brn-1996.04 и другие относятся к более древней формации Сангиран, находки Sangiran 2, 3, 8, 10, 12, 15, 17, 21, 26, 1997.06 и другие — к более молодой формации Бапанг (Кабух). Чтобы определить возраст вулканического пепла, в котором были найдены самые древние окаменелости, учёные использовали два метода датирования (по уран-свинцу и трекам деления в цирконе), которые дали даты от 1,3 до 1,5 млн лет назад. У черепа Sangiran 2 большое затылочное отверстие сдвинуто вперёд — анатомический признак сформировавшихся навыков прямохождения. Объём мозга у классических питекантропов с Явы варьирует от  для черепа Sangiran 2 (одного из древнейших обнаруженных на Яве) до чуть более чем 1000 см³ для черепов Sangiran 10 и Sangiran 17.

В 1996 году ЮНЕСКО зарегистрировала Сангиран в качестве объекта всемирного наследия.

В 2012 году президент Сусило Бамбанг Юдойоно посетил музей в феврале в сопровождении 11 министров кабинета.

См. также 
 Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Индонезии

Примечания

Литература 
 Baba H., Aziz F., Narasaki Sh., Sudijono, Kaifu Y., Suprijo A., Hyodo M., Susanto E.E. et Jacob T. Finding af a hominid lower central incisor during the 1997 excavation in Sangiran, Central Java // Acta Anthropologica Sinica, 2000, Supplement to V.19, pp.46-51.
Grimaud-Herve D., Widianto H. et Jacob T. Two new human fossil remains discovered in Sangiran (Central Java, Indonesia) // Acta Anthropologica Sinica, 2000, Supplement to V.19, pp.41-45.
Kaifu Y., Arif J., Yokoyama K., Baba H., Suparka E. et Gunawan H. A new Homo erectus molar from Sangiran // Journal of Human Evolution, 2007, V.52, pp.222-226.
Sartono S. Observations on a new skull of Pithecanthropus erectus (Pithecanthropus VIII) from Sangiran, Central Java // Proceedings of the Academy of Science, Amst. B, 1971, V.74, pp.185-194.
Tyler D.E. et Sartono S. A new Homo erectus from Sangiran, Java // Human Evolution, 2001, V.16, №1, pp.13-25.
 Windianto H., Semah A-M., Djubiantono T. et Semah F. A tentative reconstruction of the cranial remains of Hanoman 1 from Bukuran, Sangiran (Central Java) // 100 Years of Pithecanthropus: The Homo erectus Problem. Ed.: J. Franzen. Courier Forschungs-Institut Senckenberg, 1994, V.171, pp.47-59.

Ссылки 
 Сангиран - Sangiran - Sangiran Dome - Антропогенез.РУ
 Букуран - Антропогенез.РУ

Археологические объекты в Индонезии
Доисторическая Индонезия
Всемирное наследие в Индонезии
Центральная Ява